Athlītikī Enōsis Kōnstantinoupoleōs – società polisportiva greca e squadra di calcio maschile
 Athlītikī Enōsis Kōnstantinoupoleōs – squadra di pallacanestro maschile dell'omonima polisportiva
 Athlītikī Enōsis Kōnstantinoupoleōs – squadra di pallamano maschile dell'omonima polisportiva
 Athlītikī Enōsis Kōnstantinoupoleōs – squadra di pallanuoto maschile dell'omonima polisportiva
 Athlītikī Enōsis Kōnstantinoupoleōs – squadra di pallavolo maschile dell'omonima polisportiva